Dave Simmonds (25 de octubre de 1939, Londres, Inglaterra - 23 de octubre de 1972, Rungis, Francia) fue un piloto de motociclismo británico, fue campeón del mundo de 125cc en 1969. Además de ganador en una oportunidad del TT de la Isla de Man. Su victoria en 1969 fue el primer campeonato mundial para Kawasaki. En 1972, mientras asistía a una carrera no válida para el campeonato en Rungis cerca de París, Simmonds murió en un incendio causado por una explosión de un cilindro de gas en una caravana.

Estadísticas
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 en adelante:

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias

<center>
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Precedido por
! Campeón Mundial de 125cc
! Sucedido por
|-
| <center> Phil Read1968
| 1969
|  Dieter Braun1970
|}

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Campeones del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de Honda en motociclismo
Pilotos de Kawasaki
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Nacidos en Londres